David Lindqvist är en svensk basist, som är mest känd för sin medverkan i det svenska bandet Caesars.
David Lindqvist spelar också i det egna bandet Forest.

Nuförtiden är han lärare på stadsmissionens folkhögskola.

Svenska basister
Födelseår saknas
Levande personer
Män